Федо́сьевка — село в Пожарском районе Приморского края.

География 
Находится на автотрассе «Уссури» в 11 километрах к северу от административного центра — посёлка Лучегорск.

История 
Основано в 1900 г. выходцами из Черниговской и Полтавской губерний. Первые поселенцы прибыли в день Святого Феодосия, поэтому село решили назвать Федосьевкой.

С 1932 по 1934 гг. село входило в Бикинский район Хабаровской области Дальневосточного края.

Население

Образование 
 Средняя школа
 Библиотека.

Инфраструктура 
 Дом культуры, при нём мини-музей.

Персоналии 
 Виктор Баранников — министр внутренних дел России.

Памятники 

 Памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (9 мая 2000 г.).
 В 1922 году в боях за Приморье в районе между Бурлитом и Алчаном погибли пять бойцов Народно-революционной армии. В 1923 г. они были перезахоронены в селе Федосьевка, а в 1950 г. по инициативе жителей села на месте захоронения сооружен обелиск.

Примечания 

Населённые пункты Пожарского района